A edição 1984 do Campeonato Paulista de Rugby Série B contou com a participação das equipes:
Bandeirantes Rugby Club - São Paulo
Federal Rugby Club (Fênix) - São Paulo
São Paulo Athletic Club - São Paulo

 

B
Rugby de 1984 no Brasil